Pinehurst peut désigner :

 Pinehurst (Caroline du Nord)
 Pinehurst (Géorgie)
 Pinehurst (Idaho)
 Pinehurst (Massachusetts)
 Pinehurst (comté de Montgomery, Texas)
 Pinehurst (comté d'Orange, Texas)